Kija – fiume della Siberia, affluente del Čulym
 Kija – fiume dell'Estremo Oriente russo, affluente dell'Ussuri
 Kija – fiume della Siberia, affluente dello Enisej
 Kija – fiume della Siberia, affluente della Šilka

Pagine correlate 

KIA